Джозеф Мерфи: Мерфи, Джозеф (1898—1981) — британский религиозный писатель.
 Мерфи, Джозеф — американский киноактёр.
 Мерфи, Джозеф — член ИРА, умерший во время голодовки в знак протеста.